Talcy (Yonne) – francuska gmina w regionie Burgundia 
 Talcy (Loir-et-Cher) – francuska gmina w Regionie Centralnym
 Talcy (Rosja) – wieś i skansen w obwodzie irkuckim (Rosja)